3 miejscowości w Polsce: 

 Godzimierz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Godzimierz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą
 Godzimierz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Wariant imienia Godzimir